'''Vlagtwedde peut étre:
 Vlagtwedde (ancienne commune), ancienne commune de la province de Groningue, Pays-Bas
 Vlagtwedde (Westerwolde), village dans la commune de Westerwolde, province de Groningue

Homonymie de toponyme